Guerreros del Reino es el tercer álbum de Travy Joe, primero del tipo colaborativo, donde reunió a gran cantidad de artistas y productores en un mismo proyecto. Fue la primera alianza entre el artista, su recién fundado sello One Spirit Records y CanZion como distribuidora. 

Participaron artistas emergentes en la música urbana cristiana como Musiko, Jaydan, Melvin Ayala, y algunos productores ya conocidos en la industria como DJ Pablo, Sandy NLB, Lutek, Marc & Jaycob, entre otros. Asimismo, fue uno de los pocos álbumes que ha logrado reunir a Redimi2, Funky, Manny Montes y Alex Zurdo en un mismo proyecto discográfico.

El álbum estuvo nominado como mejor álbum urbano en los Premios Arpa 2009.

Promoción y lanzamiento 
En 2007, Travy apareció en Holy Crew 2, donde anunció que pronto llegaría Guerreros del Reino. En la radio se anunciaba que sería un disco de varios artistas con Goyo, Vito, Manny Montes, Alex Zurdo, Redimi2, Funky, Orta García, y el primero desde el sello de Travy Joe, One Spirit Records. Iniciando el año 2008, Travy Joe firma un acuerdo de distribución con el sello discográfico de Marcos Witt, Grupo CanZion, siendo ahora artista del sello para lanzar su tercera producción titulada Guerreros del Reino, siendo el primer doble disco compacto de Travy.

Con 44 canciones y reuniendo a más de 40 exponentes del género urbano cristiano como Redimi2, Melvin Ayala, Funky, Manny Montes y Alex Zurdo,​ y la producción musical de DJ Pablo, Lutek, Sandy NLB, Barimix, entre otros, el sencillo radial fue «Royal Rumble», canción producida por Kaleb (K1) y Barimix, donde aparecían Alex Zurdo, Vito y Manny Montes con fragmentos de sus versos grabados para el álbum, además de voces inéditas de Funky, Melvin Ayala y Travy Joe, el coro interpretado por Musiko, la presentación de artistas del sello One Spirit Records como Ricky El Conserje y el debut de David 7.

La canción «Suena mi celular» de Travy Joe y producida por DJ Pablo, fue el sencillo con vídeo oficial. Otra canción importante del álbum fue «La oración» interpretada por Redimi2; «Buscando» de Jaydan, donde se registran los primeros aportes musicales de Los Legendarios, conocidos entonces como el dúo Marc & Jaycob. Otras apariciones importantes en el álbum serían el pionero Valette el Patriarca; Shinny Girl y Mr. Chris, compañeros de Travy como The Christian Rappers; Georgie, ex corista de Joel Upperground, y la participación de Melvin Ayala, hermano de Daddy Yankee.

Aunque se había anunciado a Orta García como artista participante en el álbum, es su hermano Angel The Sent quien termina apareciendo en el disco con el tema «Cuestión de fe», producida por Lutek.

Lista de canciones

CD 1

CD 2

Vídeos

Premios y nominaciones 

El álbum estuvo nominado como mejor álbum urbano en Premios Arpa 2009. La canción «La Oración» de Redimi2 fue elegida como "Canción urbana del año" en Premios AMCL del mismo año.

Referencias 

Álbumes de hip hop
Álbumes de Travy Joe
Álbumes de reguetón
Álbumes de 2008
Álbumes de música cristiana